Жерно́вская улица — название улиц в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, присвоенное по историческому району Жерновка.

 1-я Жерновская улица.
 2-я Жерновская улица.
 3-я Жерновская улица.
 4-я Жерновская улица (упразднена).
 5-я Жерновская улица.
 6-я Жерновская улица.